Mansion Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mansion Hill Historic District (Kentucky), ID-Nr. 80001493
 Mansion Hill Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 97000552